Raguenet ist der Familienname folgender Personen: 

 François Raguenet (nach 1660–1722), französischer Historiker und Musikwissenschaftler 
 Jean-Baptiste Raguenet (1682–1755), französischer Maler 
 Nicolas Raguenet (1715–1793), französischer Maler